Stupava – miasto na Słowacji w powiecie Malacky
 Stupava – gmina w Czechach w powiecie Uherské Hradiště